Верхюлст () — нидерландская фамилия.

 Верхюлст, Виллем — сотрудник Нидерландской Западно-Индийской компании (Вест-Индской компании), второй губернатор колонии Новые Нидерланды в 1625—1626 гг., основатель Нового Амстердама (будущего Нью-Йорка).
 Верхюлст, Герт (род. 1968) — бельгийский телеведущий, актёр, певец, кинодраматург и предприниматель.
 Верхюлст, Давино (род. 1987) — бельгийский футбольный вратарь.
 Верхулст, Йоханнес Йозеф Херман (1816—1891) — голландский композитор и дирижёр.
 Верхюлст, Майкен (1518—1600) — фламандская художница-миниатюристка.

См. также 
 Верхелст
 Ферхюльст, Пьер Франсуа (1804—1849) — бельгийский математик.